Ву́лиця Ури́цького — радянська назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Урицького — вулиця в місті Донецьк.
 Вулиця Урицького — вулиця в місті Євпаторія.
 Вулиця Урицького — вулиця в місті Луганськ.

 Вулиця Урицького — колишня назва Родинної вулиці в місті Балаклія.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Сергія Ковтуна в місті Бердичів.
 Вулиця Урицького — колишня назва Портової вулиці в місті Бердянськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Полтавської вулиці в місті Берислав.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці В'ячеслава Дремлюха в місті Бершадь.
 Вулиця Урицького — колишня назва Троїцької вулиці в місті Богодухів.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Северина Наливайка в місті Біла Церква.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Дем'яна Кошмана в місті Бориспіль.
 Вулиця Урицького — колишня назва Делекої вулиці в місті Верхньодніпровськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Таврійської вулиці в місті Вознесенськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Бірючанської вулиці в місті Генічеськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Бочанської вулиці в місті Гуляйполе.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Козака Дружка в місті Дружківка.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Михайла Грушевського в місті Жмеринка.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Івана Мазепи в місті Жовті Води.
 Вулиця Урицького — колишня назва Чернігівської вулиці в місті Залізне.
 Вулиця Урицького — колишня назва Сімейної вулиці в місті Запоріжжя.
 Вулиця Урицького — колишня назва Громадянської вулиці в місті Ізюм.
 Вулиця Урицького — колишня назва Телефонічної вулиці в місті Кам'янське.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Андрія Лівицького в місті Канів.
 Вулиця Урицького — колишня назва Затишної вулиці в місті Каховка.
 Вулиця Урицького — колишня назва Затишної вулиці в місті Кілія.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Митрополита Василя Липківського в місті Київ.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Володимира Шухова в місті Конотоп.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Угочанська у смт Королево.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Булгакова в місті Костянтинівка.
 Вулиця Урицького — колишня назва Дністровської вулиці в місті Краматорськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Старовокзальної вулиці в місті Кривий Ріг.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Генерала Кульчицького в місті Кропивницький.
 Вулиця Урицького — колишня назва Козацької вулиці в місті Лубни.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Юрія Тютюнника в місті Луцьк.
 Вулиця Урицького — колишня назва Березневої вулиці в місті Марганець.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Маріуполь.
 Вулиця Урицького — колишня назва Петропавлівської вулиці в місті Мелітополь.
 Вулиця Урицького — колишня назва 1-ї Екіпажної вулиці в місті Миколаїв.
 Вулиця Урицького — колишня назва Північної вулиці в місті Нікополь.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Олександра Тулуба в місті Новомиргород.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Доментія Конжукова в місті Павлоград.
 Вулиця Урицького — колишня назва Михайлівської вулиці в місті Подільськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Ярослава Мудрого в місті Слов'янськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Чигиринської вулиці в місті Світловодськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва Графської вулиці в місті Сміла.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Івана Світличного в місті Старобільськ.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Івана Асмолова в місті Суми.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Пилипа Орлика в місті Тальне.
 Вулиця Урицького — колишня назва Урочистої вулиці в місті Токмак.
 Вулиця Урицького — колишня назва Мирної вулиці в місті Торецьк.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Грушевського в місті Умань.
 Вулиця Урицького — колишня назва Воскресенської вулиці в місті Харків.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Дмитра Марковича в місті Херсон.
 Вулиця Урицького — колишня назва вулиці Хрещатик в місті Черкаси.
 Вулиця Урицького — колишня назва П'ятницької вулиці в місті Чернігів.
 Вулиця Урицького — колишня назва Весняної вулиці в місті Шостка.
 Вулиця Урицького — колишня назва Зеленої вулиці в місті Шпола.

Вулиці, названі на честь людей